По имеющимся данным, в окрестностях Москвы с самолётами Ил-18 произошли 6 происшествий, 5 из которых закончились катастрофами
 7 мая 1958 года — близ аэропорта Шереметьево с самолётом из советских ВВС;
 2 сентября 1959 года — в аэропорту Внуково с самолётом из Внуковского авиаотряда;
 6 апреля 1967 года — близ аэропорта Домодедово с самолётом из 235-го правительственного авиаотряда;
 22 апреля 1968 года — близ аэропорта Домодедово с самолётом из Домодедовского авиаотряда;
 26 августа 1969 года — в аэропорту Внуково с самолётом из Внуковского авиаотряда;
 3 марта 1973 года — близ аэропорта Шереметьево с самолётом болгарской авиакомпании .

См. также 
 Катастрофа Ту-104 под Москвой

Примечания